Hans van der Togt (presentator)
 Hans van der Togt (danser)